Dancing puede referirse a:

Dancing película francesa de 2003 dirigida por Patrick-Mario Bernard, Xavier Brillat y Pierre Trividic.
Dancing película argentina de 1933 dirigida por Luis José Moglia Barth.
Dancing Crazy, canción y primer sencillo de High Maintenance;
Dancing Queen, canción del grupo sueco ABBA;
Dancing Mood, grupo de música argentino;
Dancing Plate, videojuego de 1983;
I ♥ Dancing, episodio de la serie Bob Esponja;